Lars Engström kan avse:

 Lars Engström (konstnär) (1914–1950), konstnär och konsthantverkare
 Lars Engström (läkare) (1923–2000)
 Lars Engström (skådespelare) (1927–2009), skådespelare och regissör